Agema (leger), Oud-Grieks leger
 Agema (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Fleur Agema, Nederlands politicus
 Jan Agema, Waterbouwkundige en hoogleraar TU Delft (1919-2011)